Bahadurpur –  gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu, w strefie Lumbini, w dystrykcie Palpa
 Bahadurpur –  gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu, w strefie  Dźanakpur, w dystrykcie Sarlahi